Крапи́вник () — село в Калушской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Делится на две части: Долишный конец и Горишный конец.

Население по переписи 2001 года составляло 2239 человек. Занимает площадь 24,1 км². Почтовый индекс — 77340. Телефонный код — 03472.

Ссылки 
 Крапивник на сайте Верховной рады Украины